South Kensington – quartiere di Londra
South Kensington – stazione della metropolitana di Londra
South Kensington – census-designated place statunitense della contea di Montgomery (Maryland)
South Kensington – stazione della rete ferroviaria di Melbourne
South Kensington – film del 2001 diretto da Carlo Vanzina